Onmyōji (陰陽師) est un mot japonais désignant celui qui pratique l'Onmyōdō, une  cosmologie ésotérique traditionnelle japonaise. L'archétype en est Abe no Seimei.
 Onmyōji, roman de Baku Yumemakura (1988) qui a connu plusieurs adaptations :
 Onmyōji, bande dessinée de Reiko Okano (1994-2005) ;
 Onmyōji, film de Yōjirō Takita (2001) ;
 Onmyōji 2, film de Yōjirō Takita (2003).
 Onmyoji, jeu vidéo de stratégie édité par NetEase